Cruzen steht für:

 Cruzen Island, Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Cruzen Range, Gebirgszug im Viktorialand, Antarktika
 Richard Harold Cruzen (1897–1970), US-amerikanischer Marineoffizier und Polarforscher

Siehe auch:
 Cruisen
 Crusen
 Krusen
 Crutzen